Stockwiesengraben ist ein Gewässername:

 Stockwiesengraben (Hühnerbach), rechter Zufluss des Hühnerbachs (zum Nussbach, zum Bodensee) bei Hagenweiler, Stadtteil Lippertsreute, Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Stockwiesengraben (Linzer Aach), rechter Zufluss eines linken Zuflusses dem oberen Rand des Ruhestetter Rieds entlang (zur Linzer Aach) bei Wollreute, Gemeindeteil Herdwangen, Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Stockwiesengraben (Ohrenbach), rechter Zufluss des Ohrenbachs (zur Mud) vor Weilbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Stockwiesengraben (Pfinz), linker Zufluss der Pfinz in Wilferdingen, Gemeinde Remchingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Stockwiesengraben (Schleitheimerbach), linker Zufluss des Schleitheimerbachs (zur Wutach) nahe dem Schlatterhof, Gemeinde Beggingen, Bezirk Schleitheim, Kanton Schaffhausen entlang der Staatsgrenze zu Fützen, Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Stockwiesengraben (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Paar, zur Donau) bei Steinbach, Gemeinde Moorenweis, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Siehe auch:
 Stockwiesenbach